Il nylon è una famiglia particolare di poliammidi sintetiche. Il termine può fare riferimento a:

Musica 
 Nylon – gruppo musicale islandese
 Nylon – gruppo musicale tedesco
 Nylon – album di Anna Vissi del 2005

Altro 
 Nylon – periodico statunitense